183 километр — остановочный пункт Большого кольца МЖД в Одинцовском районе Московской области. Назван по расстоянию от станции Александров-1. Турникетами не оборудована.

Общие сведения 
В нескольких сотнях метров к западу от платформы находятся посёлок Дома отдыха Караллово (с дворянской усадьбой Кораллово) и деревня Носоново.

Состоит из двух платформ, располагающихся примерно в 60 метрах друг от друга с внутренней стороны путей. Такое расположение путей обусловлено сильной холмистостью местности. Как следствие, более удобной оказалась раздельная прокладка путей. Восточная платформа низкая, изогнутая. Западная платформа низкая, прямая, находится на несколько метров выше восточной. На западной платформе находится неработающий кассовый павильон и навес для пассажиров, построенные по типовому проекту 1960-х годов. Платформы длинные, но северные части не используются и заброшены, используемые южные части рассчитаны на приём 6-вагонных электропоездов.

У южного края платформ находятся два переезда (на каждом из путей), пересечение с дорогой, ведущей к близлежащим деревням на запад, а также на восток на Ершово и далее на юг на Звенигород. Недалеко от переезда находится остановка автобуса маршрута № 25 до Звенигорода и станции Звенигород Белорусского направления МЖД.

Время движения поезда со станции Кубинка-1 — 35 минут. На платформе останавливаются ежедневно 3 пары электропоездов в каждую сторону: на север до Поварово-2, на юг до Бекасово-1, Сандарово и Апрелевки.

Галерея

Ссылки 
 Расписание электропоездов 

Железнодорожные станции и платформы Одинцовского городского округа
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги